Александр Полукаров:
 Полукаров, Александр Васильевич (род. 1959) — советский и российский футболист, российский футбольный тренер.
 Полукаров, Александр Никитич — руководящий работник советской милиции.